Мальту представила на конкурсе песни Евровидение 2005 певица Кьяра, она не участвовала в полуфинале конкурса песни Евровидении 2005, так как в прошлом году Мальту представила пара  Julie & Ludwig c песней  On again… off again, которая заняла 12 место. В финале Кьяра заняла 2 место с 192 баллами.

Национальный отбор 
Кандидатурой представителя Мальты Кьяра была уже второй раз и второй раз она как и в первый (в 1998) победила конкурентов на национальном отборе. Финал национального отбора прошёл 19 февраля

Голосование

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2005»